Maravillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Maravillas, Guadalupe Victoria, 
 Maravillas, Zacatecas, 
 Norias de la Venta, ort, Zacatecas, Loreto, 
 Maravillas de las Victorias, ort, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 Maravillas, Hidalgo, Nopala de Villagrán, 
 Maravillas, Chalchicomula de Sesma, 
 Maravillas, San Luis Potosí, 
 Maravillas, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar